Акжайлау — названия населённых пунктов в Казахстане:

 Акжайлау (бывшее Успенка) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжайлау — село в Жетысайском районе Туркестанской области.